Lista delle Città fantasma del Nevada. Molte delle cittadine furono campi di minatori in seguito abbandonate con la chiusura delle miniere.

Collegamenti esterni